Auber ist der Familienname folgender Personen:

 Artemi Lawrentjewitsch Auber (1843–1917), russischer Bildhauer
 Bernard Journu-Auber (1745–1815), französischer Politiker, Gelehrter und Reeder
 Brigitte Auber (* 1925), französische Schauspielerin
 Daniel-François-Esprit Auber (1782–1871), französischer Komponist
 Ludwig Auber (1899–1974), österreichischer Ornithologe.
 Pedro Alejandro Auber (1786–1843), französischstämmiger kubanischer Botaniker und Naturwissenschaftler

Auber bezeichnet außerdem
 eine Pariser Bahnstation Bahnhof Auber

Siehe auch:
 Aubert